Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi A, B e C dell'edizione 2021-2022 della Serie B di pallavolo maschile.

Girone A

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Girone B

Squadre partecipanti 

 II

 II

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Girone C

Squadre partecipanti 

 II

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Qualificata ai play-out retrocessione.
      Retrocessa in Serie C.

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022